Recidivă se poate referi la:
 Recidivă (medicină)
 Recidivă (drept)